Energa Basket Liga Kobiet 2018/2019 – sezon najwyżej klasy rozgrywkowej w kobiecej koszykówce w Polsce, organizowany przez Polski Związek Koszykówki. Tytuł mistrzowski obroniło CCC Polkowice.

W rozgrywkach brało udział 13 drużyn.

Drużyny 

 1KS Ślęza Wrocław
 Artego Bydgoszcz
 Arka Gdynia
 Politechnika Gdańska
 CCC Polkowice
 Widzew Łódź
 ENEA AZS Poznań
 Energa Toruń
 PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp.
 PGE MKK Siedlce
 Pszczółka AZS UMCS Lublin
 TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski
 Wisła Can-Pack Kraków

Etap 1. – runda zasadnicza

Tabela

Etap 2. – play-off

Półfinały

Ślęza Wrocław – PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp.

CCC Polkowice – Arka Gdynia

Mecz o 3. miejsce

Finał

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rozgrywek

Polska Liga Koszykówki Kobiet

2018 w koszykówce
2019 w koszykówce
2018 w polskim sporcie
2019 w polskim sporcie